Cette liste d'associations marocaines reconnues d'utilité publique présente des associations de ce type classées par domaine d'activité et ne prétend pas être exhaustive.

Au Maroc, chaque année, une dizaine d'associations ou fondations bénéficient de la reconnaissance d'utilité publique. La demande, accompagnée des statuts, du règlement intérieur et des rapports financiers doit être déposée auprès du Secrétariat général du gouvernement. Ce dernier, sur son site internet, en fournit une liste actualisée : au , 221 y étaient répertoriées.

Justice et corruption 
 Association marocaine des droits de l'homme
 Association marocaine de lutte contre la corruption
 Organisation marocaine des droits de l'homme

Santé 
 Association Lalla Salma pour la lutte contre le cancer
 Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF)
 Association Marocaine du diabète
 Association marocaine pour l'éducation de la jeunesse
 Banque des yeux du Maroc
 Fondation Hassan II d'ophtalmologie
 Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer
 Fondation Hassan II pour la prévention et la lutte contre les maladies du système nerveux
 Fondation Hassan II pour la recherche scientifique et médicale sur le Ramadan
 Fondation marocaine du cancer
 Association marocaine d'aide medico-sociale aux tuberculeux
 Association marocaine de lutte contre le cancer
 Association marocaine de lutte contre le sida
 Ligue marocaine de lutte contre la tuberculose
 Ligue marocaine de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles
 Ligue marocaine de protection de l'enfance et d'éducation sanitaire
 Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio- vasculaires
 Lueur d'espoir
 Association marocaine de lutte anti-rhumatismale
 Organisation panafricaine de lutte contre le sida
 Association marocaine d'aide à l'enfant malade et à la famille
 Association de soutien aux hôpitaux
 Société marocaine de télémédecine
 Association «AMAL» d`hémodialyse
 Fondation AMAL pour le soutien des malades atteints d’insuffisance renale chronique et œuvres sociales

Sport 
 Fédération royale marocaine de football
 Fédération nationale de scoutisme marocain
 Fédération royale marocaine d'athlétisme
 Association trophée Hassan II du golf
 Club Randomania pour l’Écotourisme Responsable
 Special Olympics Morocco
 Club Alpin Français 
 Association Sportive Olympique Tamansourte
 Académie Mohammed VI de football
 Association Mohammed VI des champions sportifs

Solidarité et Société 

 Fondation Mohammed V pour la solidarité

Musique, art, cinéma 
 Association Overboys
 Association Essaouira Mogador
 Association Maroc-Cultures
 Orchestre Philharmonique du Maroc
 Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain
 Fondation ONA
 Association du festival international de Rabat pour la Culture et les Arts

Éducation 
 Association partenariat école entreprise Al Jisr (Aljisr.ma)

 Fondation Zakoura Éducation
 Association Marocaine de Planification Familiale
 Association marocaine pour l'éducation de la jeunesse
 Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire
 Fondation Marocaine de l'Etudiant
 Association marocaine pour l’éducation de la jeunesse
 Association des Lauréats du Master Informatique Appliquée de la Faculté des Sciences de Rabat

Divers 
 Association française d'entraide et de bienfaisance de Rabat-Salé (crée en 1918)
 Association Goutte de lait de Marrakech (crée en 1922)
 Association Goutte de lait de Casablanca
 Fraternelle de secours mutuels et orphelinats du personnel de la sureté nationale
 Société protectrice des animaux de Rabat
 Association marocaine d`application agricole et de formation
 Association musulmane pour la culture et l’orientation (ulémas de Souss)
 Association ILIGH pour le développement et la coopération
 Association royale radio amateurs du Maroc
 Association marocaine pour la production littéraire, la traduction et l’édition
 Association royale des éleveurs de chevaux pur sang arabe
 Association pour la protection de la famille marocaine
 Association socio-culturelle du bassin méditerranéen
 Association Grand Ismailia du Centre-Sud
 Association Initiative pour la solidarité sociale
 Club Randomania pour l’Écotourisme Responsable
 Association Afak civisme et développement
 Association aide et secours
 Association ait baamrane pour le développement
 Association al bir walihsane
 Association al ikram
 Association ITRAN oukaimden
 Association marocaine d'aide aux enfants en situation précaire
 Association marocaine d'aide agricole et de formation
 Association marocaine d'archéologie et du patrimoine
 Association marocaine des anciens combattants
 Association nationale AL HIDN
 Association mimouna développement social, culture et sport
 Association marocaine de Design & Photography
 Association Marassa pour le développement
 Association Nour pour le développement du Douar ELhadad
 Association Bouregreg
 Association bassin de Safi
 Association Maroc Générations
 Association musulmane de bienfaisance (créé en 1911)
 Association socioculturelle Matissa
 Association social work ait melloul
 Association Touche pas à mon enfant
 Bawsala Foundation for Development
 Croissant rouge marocain
 Fédération marocaine des comités de l'alliance française
 Fédération royale marocaine des auberges de jeunes
 Fondation «mountada assilah» ex association
 Fondation Abdelkader Sedraoui
 Fondation Abderrahim Bouaabid des recherches et études
 Fondation Allal Al Fassi
 Fondation banque populaire pour l'éducation et la culture
 Fondation banque populaire pour la création d'entreprises
 Fondation CGEM pour l'entreprise
 Fondation connaissance du Maroc
 Fondation de gestion du centre national Mohammed VI des handicapés
 Fondation de la banque marocaine du commerce extérieur
 Fondation des œuvres sociales du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire
 Fondation du festival international du film de Marrakech
 Fondation du sud pour le développement et la solidarité
 Fondation Esprit de Fès
 Fondation Kabbaj
 Fondation marocaine pour la jeunesse l'initiative et le développement
 Fondation Miloud Chaabi pour les affaires sociales et la solidarité
 Fondation Mohamed Aouad Littakafoul
 Fondation Mohammed Ben Abdelkrim el Khattabi
 Fondation Mohammed Karim Lamrani pour l'ensemble Nejjarine
 Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement
 Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des detenus et des pensionnaires des centres de sauvegarde de l'enfance
 Fondation Moulay Slimane pour la réhabilitation des medinas d'Oujda et des villes de l'Oriental
 Fondation Office Chérifien des Phosphates
 Fondation ONA
 Fondation Orient-Occident
 Fondation Ouasmine
 Fondation Prince Soltane ibnou Abdelaziz al Saoud pour la protection et le développement de l'environnement vierge
 Fondation roi Abdelaziz al Saoud des études islamiques et sciences humaines
 Fondation Sekkat
 Fondation Suzanne et Jean Epinat
 Fondation Tajmouati des œuvres sociales
 Fondation Zakoura pour l'éducation
 Fraternelle de la gendarmerie
 Fraternelle de secours mutuels et orphelinats du personnel de la sûreté nationale
 Groupe AMH
 Interact Corazones Unidos
 Organisation alaouite pour la protection des aveugles au Maroc
 Association des œuvres sociales du ministère de la justice
 Association des œuvres sociales des sapeurs-pompiers
 Association Nationale Ovine et Caprine
 Rabita mohamadia des ulémas
 Association de solidarité féminine
 Union des écrivains du Maroc
 Union marocaine pour la protection des animaux (crée en 1916)
 Union nationale des femmes
 Association ANGAD Maroc oriental pour le développement culturel, social et économique
 Association des parents et amis d'enfants inadaptés Casablanca
 Association marocaine des villages d`enfants SOS
 Association marocaine de soutien à l’UNICEF
 Association pour l’entraide familiale
 Association nationale de bienfaisance et de protection de l’enfant
 Association pour l’homme et l’environnement
 Association d’aide aux paralysés du sud du Maroc
 Association CHAOUIA
 Association Horizons Ouarzazate
 Association TAFILALET
 Association « DAR EL HANA »
 Association Carrière centrale
 Association de l'observatoire national des droits de l'enfant
 Association « BAYTI »
 Association AL IKRAM
 Association nationale pour l’intégration des personnes en situation de handicap mental
 Association culturelle « DARNA »
 Association marocaine des enfants sourds
 Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain
 
 Fondation « Mountada Assilah »
 Association de développement de la vallée de Draa
 Comite de soutien a la scolarisation des filles rurales
 Centre de développement de la région de Tensift
 Groupement d'études et de recherches sur la Méditerranée
 Association fondation caisse de depôt et de gestion
 Association du salon du cheval d’El Jadida
 Fondation Miloud Chaabi pour les affaires sociales et la solidarité
 Association de bienfaisance Sidi Bernoussi
 Association Mabarat Mohammed V Dar Taleb Marrakech
 INJAZ AL MAGHRIB
 Fondation Jardin Majorelle
 Association de développement du monde rural
 Fondation Mohammed Zerktouni pour la Culture et Recherches
 Fondation Abdelkader Bensalahholmarcom
 Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc
 TARGA pour le développement et l’environnement
 Association marocaine Vie meilleure
 Réseau Entreprendre Maroc
 Fondation marocaine de l’éducation pour l’emploi (EFE-Maroc)

Notes et références 

Liste
Marocaines reconnues d'utilité publique
Associations marocaines reconnues d'utilité publique